El Torneig de Luxemburg 2014, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 18 d'octubre de 2014 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La tennista alemanya Annika Beck va guanyar el primer títol de la seva carrera després de ser finalista l'edició prèvia.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    

2014
WTA Tour 2014